Hever kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Hever (ort), Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Storbritannien 

 Hever (parish), England, Kent, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar